Рим Зайнигаби́тович Янгу́зин (, 15 ноября 1941, с. Аючево, Стерлитамакский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР — 11 ноября 2007, Уфа, Республика Башкортостан, Россия) — советский и российский этнограф, специалист по проблемам этногенеза и этнической истории башкир, а также изучению их традиционного хозяйства и социальной структуры. Доктор исторических наук (1990), профессор (1991).

Биография 
Родился 15 ноября 1941 года в селе Аючево Стерлитамакского района Башкирской АССР.

С золотой медалью окончил среднюю школу № 3 города Ишимбай (позже школу-интернат № 2), а в 1964 году — исторический факультет Башкирского государственного университета. Учился в аспирантуре на кафедре этнографии Московского государственного университета и в 1969 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук.

С 1968 года работал в Башкирском государственном университете, был старшим преподавателем, доцентом, профессором и заведующим кафедрой истории СССР, с 1991 года являлся заведующим кафедрой истории Башкортостана и этнографии.

В 1989 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Хозяйство и социальная структура башкирского народа в XVIII—XIX века» (специальность 07.00.07 — этнография)

Научная деятельность 
Является автором около 300 научных трудов. Был руководителем и организатором нескольких этнографических экспедиций, собранные материалы в ходе которых составили коллекцию в Этнографическом музее при Башкирском государственном университете.

Основная научная деятельность посвящена проблемам этногенеза и этнической истории башкир, а также изучению их традиционного хозяйства и социальной структуры.

Научные труды 
 Традиционный хозяйственный уклад башкир XIX столетия. Уфа, 1979.
 Хозяйство башкир дореволюционной России. Уфа, 1989.
 Из истории башкирских племен. Уфа, 1995.
 Земледелие и земельные отношения башкир в первой половине XVIII в. Уфа, 1998.
 Этнография башкир (история изучения). Уфа, 2002.
 Происхождение башкирского народа. Уфа, БашГУ, 2003.
 Этнический состав населения Башкортостана. Уфа, 2007.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1993);
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1997);
 Почётный профессор Башкирского государственного университета (2001);
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002).

Память 
 30 января 2008 года Учёный совет Башкирского государственного университета присвоил этнографическому музею университета имя Р. З. Янгузина.
 Постановлением Правительства Башкортостана имя Р. З. Янгузина присвоено средней общеобразовательной школе села Аючево Стерлитамакского района.
 В 2009 году издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой выпустило в свет книгу «Светлый путь. Воспоминания о профессоре Риме Зайнигабитдиновиче Янгузине».
 15 ноября 2011 года в Башкирском государственном университете состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы этнологии и истории» посвящённое 70-летию со дня рождения выдающегося ученого, профессора Рима Янгузина. В ней приняли участие историки, этнографы, архивисты, представители министерств и ведомств, общественности из различных городов России и зарубежья — все те, кто, так или иначе связан с именем Рима Зайнигабитовича Янгузина.
 В 2011 году в Уфе открыли мемориальную доску видному учёному и историку Риму Янгузину.

Примечания

Литература 
 Сулейманова М. Н. Янгузин Рим Зайнигабитович // Башкирская энциклопедия

Ссылки 
 Матисов А. К., Филимонов М. А. Общество «Знание» Республики Башкортостан в лицах. — Уфа, 2010.
 Рим Янгузин — основатель этнической истории башкир (к 70-летию со дня рождения)  // ИА «Башинформ».
 Романов В. Рим Янгузин — основатель этнической истории башкир (к 75-летию со дня рождения учёного-этнографа)  // ИА «Башинформ», 15 ноября 2016

Историки СССР
Этнографы СССР
Историки России
Этнографы России
Выпускники Башкирского государственного университета
Преподаватели БашГУ
Авторы Башкирской энциклопедии
Специалисты по истории Башкортостана
Персоналии:Ишимбай